Giampaolo Medda – hockeista su prato italiano
 Giovanni Medda, noto come Nicola da Gesturi – religioso italiano
 Massimiliano Medda – comico, conduttore televisivo e attore italiano
 Mario Medda – pentatleta italiano
 Michele Medda – fumettista italiano
 Salvatore Camedda, noto come Medda o Meddaman – rapper italiano